Butler School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Butler School (Illinois), NRHP-Nr. 03000355
 Butler School (Massachusetts), NRHP-Nr. 94001634